De German Darts Open 2018 was de derde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 13 tot en met 15 april in Saarbrücken, Duitsland.

Max Hopp won het toernooi door in de finale met 8-7 te winnen van Michael Smith. Daarvoor had hij ook al o.a. Peter Wright en Rob Cross aan de kant gezet.

Hopp werd zo de eerste Host Nation Qualifier die de finale van een PDC European Tour-evenement bereikte en zelfs won. Ook was hij de eerste Duitser die een PDC Tour-evenement op zijn naam schreef. Hij won zowel zijn halve finale als de finale met een 121-finish, terwijl zijn tegenstander op een tweedartsfinish stond.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135.000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2.000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 27 februari 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 9 maart in Barnsley, acht naar de West/South European Qualifier van 12 april, vier naar de Host Nation Qualifier van 12 april, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 27 januari en een van de East European Qualifier van 27 januari.

Simon Whitlock meldde zich op de speeldag ziek. Daarom kreeg Daniel Larsson een bye naar de derde ronde.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2018
PDC Pro Tour
Sport in Saarbrücken